La  es una princesa de familia imperial japonesa. Su título histórico es Nyō o Jyoō (女王 Reina). Es la hija mayor de la familia imperial Takamado.

Formación y carrera profesional 
Desde 2004 hasta 2008 estudió en la Universidad de Edimburgo. En 2013 se graduó en la Escuela de Estudios Internacionales Liberales (Universidad de Waseda). En la actualidad trabaja en el comité japonés de Unicef.

Títulos y estilos 
 8 de marzo de 1986 – presente: Su Alteza Imperial la Princesa Tsuguko de Takamado.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Japón
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI